Светла́на И́горевна Конова́лова (род. 10 февраля 1990 года, пгт Шилово, Рязанская область) — российская биатлонистка и лыжница, чемпионка Паралимпийских игр 2014 года в Сочи в смешанной эстафете по лыжным гонкам и на биатлонной дистанции 12,5 км сидя. Всего на домашних Играх завоевала пять наград: две золотых, две серебряных и одну бронзовую; в лыжной гонке на 5 км стала пятой. Бронзовый призёр чемпионата мира 2013 в шведском Соллефтео в биатлонной гонке на 10 км. Дважды выигрывала Кубок мира IPC по биатлону (2011/2012, 2013/2014). Мастер спорта России международного класса.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (17 марта 2014 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи

Результаты на Кубке мира

Биатлон 
Сезон 2011/2012: 1-е место (545 очков), 8 гонок, 5 подиумов.

Сезон 2012/2013: 4-е место (481 очко), 5 гонок, 2 подиума.

Сезон 2013/2014: 1-е место (635 очков), 8 гонок, 6 подиумов.

Победы

Лыжные гонки 
Сезон 2011/2012: 3-е место (473 очка), 10 гонок, 2 подиума.

Сезон 2012/2013: 8-е место (279 очков), 4 гонки, 1 подиум.

Сезон 2013/2014: 4-е место (389 очков), 8 гонок, 3 подиума.

До эстафеты на Паралимпийских играх 2014 ни разу не побеждала на международных стартах.

Семья 
После рождения с тяжёлой травмой позвоночника Свету оставили в детском доме. Когда ей исполнилось 23 года, Светлана случайно узнала, что у неё есть сестра Евгения, и они встретились. Евгения Куликова была волонтёром Паралимпиады в Сочи.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Международного паралимпийского комитета

Биатлонисты России
Лыжники России
Чемпионы Паралимпийских игр от России
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Чемпионы Паралимпийских игр по биатлону
Чемпионы Паралимпийских игр по лыжным гонкам